Абу́ Уба́йд (Абу Убейд;  — «отец Убайда») — кунья, часть арабо-мусульманского имени.
 Абу Убайд аль-Касим ибн Саллам (770—826) — арабский языковед.
 Абу Убайд аль-Бакри (1014—1094) — арабский писатель.
  (ум. 634) — сподвижник пророка Мухаммеда.
 Абу Убайд аль-Джузджани (ум. 1070) — персидский врач и летописец, ученик Авиценны.
  (род. 1972) — палестинский журналист.

См. также 
 Абу Убайда